Kotlina je geomorfološki oblik reljefa morskog dna. Spada u udubine obalnog mora kao što su brazda i dolina.Predstavlja malu zavalu okrugla ili ovalna oblika.  Primjer je Jabučka kotlina u Jadranskom moru.

Izvori 

Geomorfologija